Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Pierre-Hugues Herbert a Michał Przysiężny, jehož členové nestartovali společně. Herbert do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Przysiężného se stal Francouz Nicolas Mahut, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Ajsáma Kúrešího s Gillesem Simonem.

Vítězem čtyřhry se stala třetí nasazená jihoafricko-brazilská dvojice Raven Klaasen a Marcelo Melo, která ve finále zdolala kolumbijské deblové specialisty Juana Sebastiána Cabala a Robert Faraha výsledkem 7–6, 3–6 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  'Raven Klaasen /  Marcelo Melo (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2015
ATP World Tour 2015